Місячний сарос 115 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 21 квітня 1000 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 13 червня 2280, коли Місяць останній раз торкнеться її північного краю. Серія містить 72 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1280 років.

Серія містить 26 повних затемнень від 11 жовтня 1288 до 20 липня 1739, 9 часткових перед повними від 6 липня 1126 до 30 вересня 1270 і 19 часткових після повних від 30 липня 1757 до 13 лютого 2082.

Попереднім у серії було часткове затемнення 31 грудня 2009 і наступним буде також часткове 12 січня 2028.

Найдовшим у серії повним затемненням було 36-е, яке відбулось 15 травня 1631 і тривало 99,8 хвилини.

Список

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 115 

Місячні сароси